

Toponymes

Teulada, commune de la Communauté valencienne.

Teulada, commune de la province de Cagliari.